Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Australian Open női páros mérkőzéseit.

Az olasz Sara Errani és Roberta Vinci páros kétszeres címvédőként indult, azonban a harmadik körben vereséget szenvedtek a Julia Görges−Anna-Lena Grönefeld német párostól, és ezzel kiestek a további küzdelmekből.

Az első alkalommal párosként összeállt amerikai Bethanie Mattek-Sands és a cseh Lucie Šafářová szerezte meg a bajnoki címet, miután a döntőben 6−4, 7−6(5) arányban legyőzték a tajvani Csan Jung-zsan és a kínai Cseng Csie párost.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források
Főtábla eredményei

N2